Stebbing kan som auktorsförkortning betyda:

 Thomas Stebbing
 Thomas Roscoe Rede Stebbing

Robotskapade auktorsförkortningar